Натуральне число 239
 239 рік до нашої ери
 239 рік нашої ери